Il singolare del Sydney International 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Kimiko Date era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Lindsay Davenport.

Gabriela Sabatini hanno battuto in finale 6–3, 6–4 Lindsay Davenport.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Lindsay Davenport (finale)
  Gabriela Sabatini (campionessa)
  Kimiko Date (semifinali)
  Mary Joe Fernández (semifinali)

 Brenda Schultz (secondo turno) 
 Amy Frazier (secondo turno) 
 Amanda Coetzer (primo turno) 
n/a

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Sydney International 1995